Ruman ist der Familienname folgender Personen:

 Jan M. Ruman, Kulturwissenschaftler
 Mīẖāʾīl Rūmān (1922–1973), ägyptischer Schriftsteller
 Petr Ruman (* 1976), tschechischer Fußballspieler
 Sig Ruman (1884–1967), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Rumann
 Ruhmann